Cabin Fever puede referirse a:

 Cabin Fever (2003), película de Eli Roth;
 Cabin Fever (2008), episodio (4x11) de la serie de Lost;
Cabin Fever (2016), película de Travis Z.